Rockers puede referirse a:
 Rockers, una subcultura surgida en los años 1950.
 The Rockers, un grupo de lucha libre.
 Rockers (película de 1978), así como su banda sonora homónima
 Memphis Rockers, un equipo de baloncesto
 Cleveland Rockers''', un antiguo equipo de baloncesto de la WNBA.